Rochelle Wiseman (nome de casada: Rochelle Humes)  (Londres, 21 de março de 1989) é uma cantora, compositora, atriz e modelo  britânica, integrante do grupo The Saturdays.

Biografia

1989-2003
Desde pequena, Rochelle sonhava em ser uma grande artista. Começou a carreira como atriz, mas foi como cantora que ganhou notoridade. Em 2001, ela participou das audições para participar da Carnival Tour do grupo S Club 7 e seu ótimo desempenho chamou atenção dos produtores. No ano seguinte, foi formado o S Club 8, também conhecidos como S Club Juniors e Rochelle foi convidada para ser uma das integrantes da banda.  Foi durante esse processo que ela conheceu Frankie Sandford. No final de 2003, foi anunciado o fim do grupo, após dois álbuns lançados (Together e Sundown). Porém, um ano depois, Rochelle voltou a trabalhar com a banda no programa de comédia infantil I Dream, gravado na Espanha e exibido na Inglaterra.

2004-2006
Em 2005, Rochelle começou a trabalhar como apresentadora no programa infantil Smile no canal BBC do Reino Unido. Também participou na mesma emissora, de dois episódios do quiz show Never Mind The Buzzcocks. Como modelo, trabalhou como principal rosto da marca Love Me Love My Clothes (LMLC) e conseguiu o terceiro lugar no concurso Miss Inglaterra. Já na música, ela integrou o grupo The TigerLilys. Com duas músicas liberadas no MySpace, nenhuma gravadora se interresou pelo material e então, a banda foi desfeita em 2006.

2007-Presente
Em 2007, depois de um série de audições para as gravadoras Polydor Records e Fascination Records, uma nova girlband foi montada. The Saturdays é composta por quatro mulheres além de Rochelle: Una Healy, Mollie King, Frankie Sandford e Vanessa White. É uma das bandas de maior sucesso no Reino Unido, possuindo onze músicas e três álbuns entre as dez primeiras posições do Official UK Charts, acumulando mais de dois milhões de cópias vendidas. No último ano, assinaram com a Mercury Records para o primeiro lançamento do grupo no mercado estadunidense. Também gravaram um reality show para o canal E! mostrando a tentativa das meninas de fazer sucesso na América.

Vida pessoal
Em 2012, Rochelle se casou com o cantor Marvin Humes, membro da boyband britânica JLS e passou adotar o sobrenome de casada como nome artístico. Rochelle deu à luz sua primeira filha, Alaia-Mai Humes, em 20 de maio de 2013.

Discografia

Com o grupo S Club 8
 Together (2002)
 Sundown (2003)

Com o grupo The Saturdays
 Chasing Lights (2008)
 Wordshaker (2009)
 Headlines! (2010)
 On Your Radar (2011)
 Chasing the Saturdays (2013)
 The Chase (2013)
 Living For The Weekend (2013)
 Greatest Hits (2014)

Televisão
 Viva S Club (2002)
 I Dream (2004)
 Smile (2005)
 Never Mind The Buzzcocks (2006)
 Hollyoaks Later (2008)
 Myths (2009)
 Chasing the Saturdays (2013)

Ligações externas 

Membros de The Saturdays
Cantoras afro-britânicas
Cantoras do Reino Unido
Cantores de R&B contemporâneo do Reino Unido‎
Cantores de música pop do Reino Unido
Ingleses de ascendência jamaicana
Participantes de reality show dos Estados Unidos
Compositores do Reino Unido
Atrizes do Reino Unido